Weinfelden (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau.
Weinfelden (district), het district waarin deze gemeente ligt.